Лідберг () — шведське прізвище.

Відомі носії

 Джиммі Лідберг ( 1982) — шведський борець греко-римського стилю, чемпіон світу
 Мартін Лідберг ( 1973) — шведський борець греко-римського стилю, чемпіон світу

шведські прізвища